Sachsenhausen (Oranienburg), een stadsdeel van Oranienburg in Brandenburg
 Sachsenhausen (concentratiekamp), een bekend concentratiekamp in deze plaats
 Sachsenhausen (Biedenkopf), een stadsdeel van Biedenkopf in Hessen
 Sachsenhausen (Giengen an der Brenz), een stadsdeel van Giengen an der Brenz in Baden-Württemberg
 Sachsenhausen (Gilserberg), een stadsdeel van Gilserberg in Hessen
 Sachsenhausen (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Sachsenhausen (Waldeck), een stadsdeel van Waldeck
 Sachsenhausen (Wertheim am Main), een stadsdeel van Wertheim am Main in Baden-Württemberg
 Frankfurt-Sachsenhausen, een stadsdeel van Frankfurt am Main